Rywalizacja mężczyzn w narciarskim slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na torze Sierra Nevada Slopestyle. Kwalifikacje rozegrano 18 marca o 11:00, z kolei finał odbył się 19 marca 2017 roku o 14:05. Złoty medal wywalczył McRae Williams z USA, który wyprzedził swego rodaka Gusa Kenworthy'ego oraz Brytyjczyka Jamesa Woodsa.

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Półfinał

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017